|-
| 184501 Pimprenelle ||  || 9 august 2005 ||  || 
|-
| 184502 - ||  || 9 august 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 184503 - ||  || 4 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184504 - ||  || 4 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184505 - ||  || 4 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184506 - ||  || 4 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184507 - ||  || 4 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184508 Courroux ||  || 10 august 2005 ||  || 
|-
| 184509 - ||  || 2 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184510 - || 2005 QS || 22 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184511 - || 2005 QT || 22 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184512 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184513 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184514 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184515 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184516 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184517 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184518 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184519 - ||  || 24 august 2005 ||  || 
|-
| 184520 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184521 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184522 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184523 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184524 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184525 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184526 - ||  || 25 august 2005 ||  || 
|-
| 184527 - ||  || 26 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184528 - ||  || 27 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184529 - ||  || 27 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184530 - ||  || 27 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184531 - ||  || 27 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184532 - ||  || 27 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184533 - ||  || 27 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184534 - ||  || 27 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184535 Audouze ||  || 29 august 2005 ||  || 
|-
| 184536 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184537 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184538 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184539 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184540 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184541 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184542 - ||  || 26 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184543 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184544 - ||  || 26 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184545 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184546 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184547 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184548 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184549 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184550 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184551 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184552 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184553 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184554 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184555 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184556 - ||  || 27 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184557 - ||  || 27 august 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 184558 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184559 - ||  || 29 august 2005 ||  || 
|-
| 184560 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184561 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184562 - ||  || 27 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184563 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184564 - ||  || 29 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184565 - ||  || 29 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184566 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184567 - ||  || 26 august 2005 ||  || 
|-
| 184568 - ||  || 28 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184569 - ||  || 29 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184570 - ||  || 30 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184571 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184572 - ||  || 25 august 2005 ||  || 
|-
| 184573 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184574 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184575 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184576 - ||  || 26 august 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 184577 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184578 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184579 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184580 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184581 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184582 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184583 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184584 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184585 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184586 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184587 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184588 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184589 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184590 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184591 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184592 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184593 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184594 - ||  || 31 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184595 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184596 - ||  || 30 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184597 - ||  || 30 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184598 - ||  || 30 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184599 - ||  || 27 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184600 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-